José Miguel Merino de Cáceres (Segovia, 25 de marzo de 1944) es un arquitecto español.

Biografía 
Obtiene el título de Arquitecto por la E.T.S.A.M. Especialidad Restauración de Monumentos, 1968 y el doctorado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, 1985. 
Ha sido profesor de Historia de la Arquitectura, desde 1968 en varios niveles. Catedrático de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. Áreas de la Arquitectura Antigua y Medievo y responsable del área de Teoría e Historia de la Restauración en el Master de Restauración de la UPM. 

Es Arquitecto Conservador, Maestro Mayor, del Alcázar de Segovia, desde 1973, con numerosas intervenciones restauradoras en el mismo y Miembro Vocal del Patronato del Alcázar de Segovia, desde 1978 

Académico Correspondiente de la Real Academia de BB. AA. de San Fernando. Madrid. 1990

Obras y proyectos 
 Arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura entre 1970 y 1986. Arquitecto de Zona de Valladolid, Salamanca, Ávila y Segovia
 Representante del Ministerio de Cultura en el Comité de Monumentos y Sitios del Consejo de Europa, 1975-1986
 Director del Centro Nacional de Información Artística, 1985-1986
 Autor de más de 250 intervenciones de restauración en edificios históricos, con actividad principal en las provincias de Cantabria, Guadalajara, Salamanca, Ávila y Segovia
 Autor de los Planes de Protección de los Conjuntos Monumentales de Ávila, Segovia y Cuéllar.
 Autor de los Planes Directores de las catedrales de Segovia y Toledo, de los monasterios de Santa María de Palazuelos (Valladolid) y Sta. María del Parral (Segovia) y del Alcázar de Segovia

Premios 
 Premio Europa Nostra y otros

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía de Real Academia de Historia y Arte de San Quirce

Arquitectos de España del siglo XX
Arquitectos de España del siglo XXI
Alcázar de Segovia